

Lokalizacje

Austria 
 Markt – gmina w Dolnej Austrii
 Markt – gmina w Styrii

Niemcy 
 Marktl – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting
 Marktl – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting

Zobacz też 
 Markl
 Markt